Antsiranana (stad), heette tot 1975 Diégo-Suarez
 Diego Orlando Suárez, een Boliviaans voetballer
 Diego Suárez Hernández, een Spaans voetballer